

Miejsca 
 Frankenstein – dzielnica Oederan
 Frankenstein – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Frankenstein – dawna (do 1945 r.) nazwa miejscowości Ząbkowice Śląskie

Tytuły dzieł 
 Frankenstein – powieść Mary Shelley
 Frankenstein – ekranizacja z 1910
 Frankenstein – ekranizacja z 1931
 Frankenstein – ekranizacja z 1992
 Frankenstein – ekranizacja z 1994

Postacie fikcyjne 
 Wiktor Frankenstein – postać z powieści Mary Shalley, twórca potwora
 Frankenstein – potwór stworzony przez Wiktora Frankensteina
 Frankenstein – potwór wykreowany przez japońską wytwórnię filmową Tōhō

Ludzie 
 Frankenstein – pseudonim Joachima Knychały, seryjnego mordercy
Doyle Wolfgang von Frankenstein – gitarzysta punkowy